Cette page contient les pages d'homonymie de Adélaïde de France, Adèle de France et Alix de France.

Il semble que dans la famille capétienne, les prénoms d'Adélaïde, d'Adèle et d'Alix soient interchangeables. Il y a eu plusieurs princesses de ces prénoms :

 Adèle de France, fille de Robert , roi de Francie occidentale, et d'Adèle du Maine, mariée à Herbert II, comte de Vermandois ;
 Alix ou Hadwige de France (1003-ap.1063), comtesse d'Auxerre, fille de Robert II et de Constance d'Arles, mariée à Renaud  de Nevers ;
 Adèle de France (1009-1079), sœur de la précédente, épouse de Richard III de Normandie, puis de Baudouin V de Flandre ;
Alix de France (1151-1198), fille de Louis VII et d'Aliénor d'Aquitaine, mariée à Thibaut V, comte de Blois et de Chartres ;
Adèle de France (1160-ap.1213), fille de Louis VII et de Constance de Castille, mariée à Guillaume II Talvas, comte de Ponthieu ;
 Adélaïde de France (1732-1800), fille de Louis XV de France.

Homonymie capétienne